Helsinki School steht für:
 The Helsinki School, Künstlergruppe (Fotografie)
 Helsinki School of Economics, siehe Handelshochschule Helsinki 
 German School Helsinki, siehe Deutsche Schule Helsinki